Martoba (Siantar Utara), een plaats in Indonesië
Martoba (Simanindo), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing